Pecq – città belga dell'Hainaut
 Le Pecq – comune francese degli Yvelines